«Past, Present & Future» — сборник американского музыканта Роба Зомби, вышедший 23 сентября 2003 года.

Список композиций

CD 
 White Zombie — «Thunder Kiss '65» — 3:55
 White Zombie — «Black Sunshine» — 4:49
 White Zombie — «Feed The Gods» — 4:30
 White Zombie — «More Human Than Human» — 4:30
 White Zombie — «Super Charger Heaven» — 3:37
 White Zombie — «I’m Your Boogie Man» — 4:28
 Rob Zombie — «Hands Of Death (Burn Baby Burn)» — 4:13
 Rob Zombie — «The Great American Nightmare» — 3:54
 Rob Zombie — «Dragula» — 3:43
 Rob Zombie — «Living Dead Girl» — 3:22
 Rob Zombie — «Superbeast» — 3:40
 Rob Zombie — «Feel So Numb» — 3:55
 Rob Zombie — «Never Gonna Stop (The Red, Red Kroovy)» — 3:11
 Rob Zombie — «Demon Speeding» — 3:45
 Rob Zombie — «Brick House 2003» — 3:49
 Rob Zombie — «Pussy Liquor» — 4:47
 Rob Zombie — «Blitzkrieg Bop» — 2:43
 Rob Zombie — «Two-Lane Blacktop» — 3:03
 Rob Zombie — «Girl On Fire» — 3:29

DVD 
 White Zombie — «Thunder Kiss '65» - 3:59
 White Zombie — «More Human Than Human» - 4:16
 Rob Zombie — «Dragula» - 3:47
 Rob Zombie — «Living Dead Girl» - 3:22
 Rob Zombie — «Superbeast» - 4:17
 Rob Zombie — «Never Gonna Stop (The Red Red Kroovy)» - 3:09
 Rob Zombie — «Feel So Numb» - 3:38
 Rob Zombie — «Demonoid Phenomenon» - 4:04
 Rob Zombie — «The Return Of The Phantom Stranger» - 4:28
 Rob Zombie — «Spookshow Baby» - 3:37

Ссылки 
 Past, Present & Future на сайте Last.fm
 Past, Present & Future на сайте Discogs

Сборники 2003 года
Альбомы Роба Зомби
Сборники Geffen Records